La Créature est le cinquième et dernier tome du cycle Aldébaran de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo.

Synopsis 
Le dirigeable échoué à la cime des arbres, le groupe n'a d'autre choix que de traverser les très dangereux marécages.
Malheureusement, le groupe est séparé et Kim et Marc se retrouvent seuls en compagnie de Ling Li, blessée.
Par chance ils sont rapidement rejoint par Alexa et peuvent à nouveau reprendre leur marche vers la mer.
Mais ils sont finalement retrouvés par le gouverneur et le père Loomis qui les forcent à se rendre au lieu de rencontre avec la Mantrisse.

Les Mondes d'Aldébaran
Album de bande dessinée sorti en 1998
Album de bande dessinée de science-fiction
Bande dessinée se déroulant dans le système d'Aldébaran
Journaliste dans la bande dessinée